Натуральне число 853
 853 рік до нашої ери
 853 рік нашої ери